Барон Отто Оттович (Отто Бальтазар) Буксгевден (; 1839—1907) — правовед; тайный советник.

Биография 
Родился 5 декабря 1839 года на острове Моон в семье приходского судьи I округа Отто Магнуса и его жены Жанетты Вильгельмины, урождённой фон Гюне. Окончил Петербургское училище правоведения (1861), затем учился в Лейпциге.

Товарищ военно-морского прокурора.

В 1881 году совет Андреевского приходского попечительства избрал его председателем комиссии по сбору пожертвований для устройства Кронштадтского дома трудолюбия, основанного Иоанном Кронштадтским. В 1886 году им был основан Евангелический дом трудолюбия (мужской) (Б. Сампсониевский, 97) на средства, собранные у лютеранского купечества. Он организовал Комитет по размещению детей в крестьянских семьях при Обществе попечения о бедных и больных детях. Комитет начал свою деятельность с 1891 года; к концу первого года было размещено 20, а к концу 1893 года — уже 38 детей. В отдельные годы число детей, размещенных в колониях: Московская Славянка близ Царского Села, Фёдоровское около Павловска и немецкой колонии Кипен Петергофского уезда, доходило до 60.

23 декабря 1892 года было открыто общество «Муравей» (Фурштатская улица, 20), организованное с участием барона Буксгевдена по примеру французского «Societe des fourmis» и учреждённое 5 декабря 1891 года.

В 1896 году он ознакомился с деятельностью 10 немецких работных домов, в 1901 году посетил воспитательно-исправительные заведения в Дрездене.

В 1896 году он стал учредителем Дома трудолюбия на Большой Охте (Б. Охтенский проспект,52); в 1897 году — Дома трудолюбия для детей-подростков Галерной Гавани (с 1899 года располагался на 13-й линии Васильевского острова, 8), а в 1898 году — Детского приюта трудолюбия для детей Сенной площади и Дома Вяземского (Фонтанка, 95).

В 1897 и 1899 годах Буксгевден основал два совершенно новых типа домов трудолюбия: Дом трудолюбия для образованных женщин на Знаменской (ныне — ул. Восстания, 28) и Дом трудолюбия для образованных мужчин на Надеждинской, 17 (ныне ул. Маяковского).

В 1901 году он познакомился с исправительными заведениями в Италии, в частности, посетил Генуэзский корабль-школу. В 1903
году он осмотрел портовые города России с целью учреждения в них приютов-кораблей и сбора пожертвований. На собранные в результате поездки деньги был учреждён детский приют-корабль в Таганроге; 14 ноября 1911 года в Кронштадте был открыт приют-корабль св. Стефана.

В 1902 году он рекомендовал устроить в Нижнем Новгороде специальный детский приют, в котором дети могли бы обучаться ремеслам.

Был убит  года своим психически больным сыном Эдгаром. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Его библиотека, в количестве 380 названий была передана в Санкт-Петербургский университет.

Родословная

Примечания

Литература 
 Гринштейн О. М.Европейские традиции в Петербургской благотворительной деятельности барона О. О. Буксгевдена

Ссылки 
 Энциклопедия благотворительности. Санкт-Петербург

Выпускники Императорского училища правоведения
Благотворители России
Тайные советники
Социальные предприниматели
Социальное предпринимательство в России
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище